Maybe Tomorrow – singolo dei Badfinger (all'epoca noti come The Iveys) del 1968
 Maybe Tomorrow – album dei Badfinger (all'epoca noti come The Iveys) del 1969
 Maybe Tomorrow – album dei Jackson 5 del 1971
 Maybe Tomorrow – singolo dei Chords del 1980
 Maybe Tomorrow – singolo degli UB40 del 1987
 Maybe Tomorrow – singolo degli Stereophonics del 2003
 Maybe Tomorrow... – album dei Low Roar del 2021